Charlotte Lewis (1955-2007), cestista statunitense
 Charlotte Lewis (n. 1967), attrice inglese
 Charlotte Staples Lewis, personaggio di Lost